DK 4 steht für
Droga krajowa 4
Multicar M21
Siehe auch:
DK4

Abkürzung